Бухаев — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бухаев, Вячеслав Борисович (род. 1946) —  советский и российский архитектор и скульптор.
 Бухаев, Юсуп Рахметович (1924—2016) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Орлов-Бухаев-Константин, Агафия (род. 1955) — румынская гребчиха-байдарочница, выступала за сборную Румынии во второй половине 1970-х — первой половине 1980-х годов.